

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kąp – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Kąp – część osady Ruda w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki